Mešić ist der Familienname folgender Personen:

 Ademaga Mešić (1861–1945), Politiker im Unabhängigen Staat Kroatien
 Dešo Mešić (1957–2010), bosnischer Chirurg
 Kemal Mešić (* 1985), bosnischer Kugelstoßer
 Mirnes Mešić (* 1978), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Mirza Mešić (* 1980), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Muhamed Mešić (* 1984), bosnischer Jurist und Sprachentalent

Siehe auch:
 Mesić